Connecticut může být:
 Connecticut – stát na severovýchodě Spojených států amerických
 Connecticut (řeka) – řeka na severovýchodě USA
 Třída Connecticut – třída predreadnoughtů amerického námořnictva
 USS Connecticut – různé lodě amerického námořnictva